A Wrinkle in Time steht für:

 Originaltitel des Romans Die Zeitfalte von Madeleine L’Engle aus dem Jahr 1962
 Originaltitel der Fernseh-Verfilmung Gefangene der Zeit aus dem Jahr 2003
 Originaltitel der Kino-Verfilmung Das Zeiträtsel aus dem Jahr 2018